Straßenhäuser heißen folgende Orte:

 in Deutschland
 Straßenhäuser (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 in Österreich
 Straßenhäuser (Gemeinde Koblach), Ortsteil der Gemeinde Koblach in Vorarlberg
 Straßenhäuser (Wien), Stadtteil der Stadt Wien

 in Polen
 der Ortsteil Pławna Dolna der Stadt Lubomierz (deutscher Name)

Siehe auch:
 Straßhäuser
 Straßenhaus (Begriffsklärung)
 Straßhäusl
 Straßhaus